Gislaved (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Jönköpings län
Gislaved (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente